Андре Мартинш де Соуза (; 26 февраля 1998 года, Сетубал, Португалия) — португальский футболист, играющий на позиции левого защитника. Ныне выступает за португальский клуб «Витория (Сетубал)».

Карьера 
Дуарте является воспитанником клуба «Витория Сетубал». 14 марта 2017 года подписал с клубом трёхлетний контракт. С сезона 2017/2018 - игрок основной команды. 10 сентября 2017 года дебютировал в чемпионате Португалии поединком против «Браги», выйдя на замену на 90-ой минуте вместо Клебера. Всего в дебютном сезоне провёл 10 встреч, 5 из них начинал в стартовом составе.

Являлся игроком юношеских сборных Португалии до 18, 19 и 20 лет.

Достижения 
  Финалист кубка португальской лиги по футболу: 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Витория» Сетубал